Momin steht für:

 Momin Khan Momin (1800–1851), indischer Dichter der Mogulzeit
 Ulrich Roloff-Momin
 Momy